A 27 601-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye legészakibb részén, közvetlenül a szlovák határnál. Jelenleg csak egy nyúlfarknyi átkötő, rövidítő útszakasz két olyan út között, amelyek amúgy találkoznak is egymással; valószínűleg ennél jóval nagyobb jelentősége volt abban az időben, amikor a magyar-szlovák határon még határellenőrzés volt.

A 27-es főútból ágazik ki Hidvégardó közigazgatási területének északkeleti csücskétől nem messze, nagyjából a főút 54+500-as kilométerszelvényénél. Ezen a szakaszán a 27-es már az országhatárral egy vonalban húzódik, nagyjából északkeleti irányban, nyugati oldala már a Szlovákiához csatolt Bódvavendégi közigazgatási területe. A 27 601-es út itt ágazik ki északkelet felé, és tulajdonképpen csak egy rövid átkötő ág a 2614-es útig, amely szintén a határon húzódik, majdnem pontosan észak-déli irányban, Hídvégardó központja felé. Néhány méterrel a kiágazása után beletorkollik a 27 602-es út, majd újabb néhány méter után kiágazik belőle észak felé a 27 603-as út; a 2614-es útba annak nagyjából 0+120-as kilométerszelvényénél torkollik be.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 120 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23.

Jegyzetek

27601
27601